S-70 lahko pomeni:
 Sikorsky S-70, ameriški transportni helikopter,
 Suhoj S-70, rusko brezpilotno bojno letalo.